Kentaur könyvek, a Szépirodalmi könyvkiadó sorozata 1985–1991 között
Kentaur könyvek, a Noran kiadó kétnyelvű könyvsorozata 1996–2010 között